Division III i fotboll 1937/1938 bestod av elva grupper (mot tidigare tio). Fem seriesegrare flyttades upp direkt till division II 1938/1939 medan övriga sex gruppvinnare tvingades till kvalspel. Anledningen till detta var att Uppsvenskan, Västsvenskan och, från och med denna säsong även, Centralserien bestod av två grupper och ett kvalspel mellan de två gruppvinnarna korade vinnaren i de tre serierna.

Serier

Uppsvenska östra

Uppsvenska västra

Östsvenska

Centralserien norra

Centralserien södra

N1: Ekensbergs AIK namnändrades efter säsongen till Södertälje FF.

Nordvästra

Södra Mellansvenska

Sydöstra

Västsvenska norra

Västsvenska södra

Sydsvenska

Kvalspel till division II

Uppsvenska

|}
Ludvika FFI uppflyttas till division II 1938/1939.

Centralserien

|}
IF Rune uppflyttas till division II 1938/1939.

Västsvenska

|}
Oskarströms IS uppflyttas till division II 1938/1939.

Källor

1937 i Sverige
1938 i Sverige
1937/1938
Fotbollssäsongen 1937/1938